L'édition féminine 2019 du tournoi de tennis du Canada se déroule du 5 au  à Toronto, sur dur en extérieur. Il s'agit du  en catégorie Premier 5 de la saison 2019. Bianca Andreescu remporte le tournoi en simple, Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfait des Tchèques Petra Kvitová et Markéta Vondroušová, de l'Espagnole Garbiñe Muguruza, de la Chinoise Wang Qiang, de l'Américaine Amanda Anisimova et de l'Ukrainienne Lesia Tsurenko. Elles sont respectivement remplacées par Venus Williams, Victoria Azarenka, Zheng Saisai, Camila Giorgi, Anastasia Pavlyuchenkova et Zhang Shuai.

Avant le tournoi 
En simple, Ashleigh Barty voit sa place de numéro 1 mondiale remise en jeu. Naomi Osaka () et Karolína Plíšková () peuvent en effet accéder à cette place. Il s'agirait d'un retour pour la Japonaise seulement 1 mois et demi après avoir cédé cette place à l'Australienne, et d'un retour pour la Tchèque 2 ans et 11 mois après l'avoir perdue à la fin de l'US Open 2017.

En double, Barbora Strýcová pourrait perdre sa place de numéro 1 mondiale, acquise 5 semaines plus tôt, au profit de Tímea Babos () qui reviendrait à la tête du tennis féminin en double, une place occupée il y a 9 mois par celle-ci.

Après le tournoi 
En simple, du fait de la défaite d'Ashleigh Barty dès les seizièmes de finale (face à Sofia Kenin), l'Australienne a cédé sa place de numéro 1 mondiale. C'est Naomi Osaka qui la récupère au profit de Karolína Plíšková.

Lauréates 
En simple, la Canadienne Bianca Andreescu remporte le tournoi après l'abandon au cours du premier set (3-1) de l'Américaine et tête de série  Serena Williams. Il s'agit de son troisième titre sur le circuit WTA. Elle devient ainsi la première Canadienne depuis 50 ans à remporter le tournoi du Canada.

En double, les têtes de séries  Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková remportent leur troisième titre ensemble en battant les têtes de séries  Anna-Lena Grönefeld et Demi Schuurs. Il s'agit de leur  et  dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada (ATP 2019)
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Canada
Sport au Canada en 2019
Tennis en août 2019